

Cinema
The Monkey's Paw – film del 1923 diretto da H. Manning Haynes
The Monkey's Paw – film del 1933 diretto da Wesley Ruggles e, non accreditato, Ernest B. Schoedsack
The Monkey's Paw – film del 1948 diretto da Norman Lee
The Monkey's Paw – cortometraggio del 1978
La zampa di scimmia (The Monkey's Paw) – film del 2013 diretto da Brett Simmons

Letteratura
La zampa di scimmia (The Monkey's Paw) – racconto horror del 1902 di William Wymark Jacobs